Виллер-Семёз:
 Виллер-Семёз — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Виллер-Семёз — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Арденны.